Det land, hvor et motorkøretøj er indregistreret, angives med nationale kendingsbogstaver, der står med fede blokbogstaver på et lille hvidt ovalt mærke i nærheden af nummerpladen på bagsiden af køretøjet.

 Mærket skal bestå af et til tre bogstaver fra det latinske alfabet. Bogstaverne skal være mindst 8 cm høje, og stregerne, de består af, skal være mindst 1 cm brede. Bogstaverne skal være sorte med en hvid baggrund, som er ellipseformet med horisontal hovedakse.
 Hvis mærket blot indeholder et bogstav, kan ellipsen være vertikal.
 Frem til 2006 måtte mærket ikke indgå i registreringsnummeret, eller sættes så det kan forveksles med registreringsnummeret eller bliver ulæseligt. Siden 2006 er Wienerkonventionen blevet ændret sådan at kendingsbogstaverne må indgå på nummerpladen. Kendingsbogstaverne skal da vises på begge nummerplader (foran og bag), og bogstaver skal placeres helt til venstre eller højre på pladen. Nationalt symbol, eller et symbol tilhørende en økonomisk organisation hvor landet er medlem må også vises. Kendingsbogstaver skal være nemme at skille fra registreringsnummeret, enten ved at de er placeret på en anden baggrundsfarve, eller separat med en linje. 
 På motorcykler og deres anhængere skal ellipsens akser være mindst 17,5 cm og 11,5 cm. På andre køretøjer og deres påhængsvogne skal dimensionerne være mindst:
24 cm og 14,5 cm hvis mærket består af tre bogstaver.
17,5 cm og 11,5 cm hvis mærket består af færre end tre bogstaver.
 Regler for mærkets anbringelse er de samme som for nummerplader.

Tildelingen af koder vedligeholdes af FN som kendetegn af køretøjer i international trafik, der er godkendt af FN's Genève-konventionen om vejtrafik af 1949 og Wien-konventionen om vejtrafik fra 1968. Mange køretøjskoder oprettet siden vedtagelsen af ISO 3166 falder sammen med ISO to- eller tre-bogstavkoder.

Indenfor EU behøver et køretøj fra et medlemsland, der kører i et andet medlemsland, ikke have det ovale mærke, hvis kendingsbogstaverne står på nummerpladen (EU-nummerplader). Siden 2006 tilfredsstiller også en nummerplade med kendingsbogstaver Wienerkonventionen i deltagende lande.

Liste 
Her følger en liste over de officielle kendingsbogstaver for de enkelte lande.

Uofficielle kendingsbogstaver 
Denne liste er arbitrær og på ingen måde repræsentativ.

 BOR Bornholm
 LL Lapland 
 NJ New Jersey Flere andre stater har også deres egne uofficielle kendingsbogstaver
 J Jylland

Eksterne henvisninger 

 Distinguishing Signs of Vehicles in International Traffic, fra FN

Noter

Referencer 

Landekoder